Кеммі Макгрегор і Синтія Макгрегор були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Патті Фендік і Енн Гендрікссон виграли титул, перемігши у фіналі пару Белінда Кордвелл і Джулі Річардсон з рахунком 6–2, 2–6, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Всі чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

 Патті Фендік /  Енн Гендрікссон (чемпіонки)
 Патрісія Гі /  Катаріна Ліндквіст (чвертьфінал)
 Стефані Реге /  Елізабет Смайлі (чвертьфінал)
 Белінда Кордвелл /  Джулі Річардсон (фінал)

Сітка

Посилання 
 Taiwan Open 1988 Doubles Draw

1988, парний розряд
Тур WTA 1988
1988 у тайському спорті